Hafengesellschaft steht für folgende Hafenbetreiber und -verwalter
 Lübecker Hafengesellschaft
Hafengesellschaft Rotterdam
Hafengesellschaft Helgoland
Rheinau-Hafengesellschaft